

Pessoas 
 Elizabeth McGovern
 George McGovern
 Patrick McGovern

Localidades 
 McGovern (Pensilvânia)

Desambiguações de sobrenomes